Гао Баосюй (; 924–962) — четвертий правитель Цзінані періоду п'яти династій і десяти держав.

Життєпис 
Був десятим сином Гао Цунхуея та молодшим братом свого попередника Гао Баожуна.

Джерела характеризують його як марнотрантного й розпусного правителя. Він скликав до свого палацу повій і вояків, які влаштовували оргії, за якими володар спостерігав разом зі своїми наложницями. Також значне невдоволення його підлеглих викликали архітектурні проекти Гао Баосюя.

За два роки після сходження на престол він важко захворів і, після консультацій зі своїми радниками, вирішив оголосити спадкоємцем свого племінника, сина Гао Баожуна, Гао Цзічуна. Останній зайняв трон після смерті Гао Баосюя 962 року.

Примітки

Джерела 
 

Правителі п'яти династій і десяти держав
Правителі X століття